Diese Liste enthält Feldhandballspiele der österreichischen Feldhandballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 

Quellen:
 Deutschland und DDR
 Österreich

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der österreichischen Frauen-Feldhandballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

Oesterreich (Manner)
!Manner